Тшебиня:

 Тшебиня — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Хшанувский повят. 
 Тшебиня — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Хшанувский повят, Малопольское воеводство.